Тельманово — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Тельманово — упразднённое село в Шемонаихинском районе Восточно-Казахстанской области.
 Тельманово — село в Железинском районе Павлодарской области, ликвидировано в 2006 году.
Тельманово — село в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области, ликвидировано в 2019 году.
 Тельманово — село в районе Шал акына Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Тельманово — посёлок в Гвардейском районе Калининградской области.
 Тельманово — посёлок в Черняховском районе Калининградской области.

Украина 
 Тельманово — посёлок городского типа, административный центр Тельмановского района Донецкой области.

См. также 

 Тельман
 Тельманское
 Тельмановка